Hof har flere betydninger:

 Hof – en konge eller fyrstes husholdning
 Hof (Saale) (Saale) er en by i Bayern i Tyskland
 Hof (Vestfold) – En kommune i Vestfold fylke i Norge
 HOF – tidligere benyttet navn for Carlsberg Pilsner

Se også
 Hov (helligsted) – eller hof, religiøs bygning i Norden fra før-kristen tid.